Overture (Bad Religion), een nummer van de Amerikaanse punkband Bad Religion
 Overture (The Who), een nummer van de Britse rockband The Who
 Engelse schrijfwijze voor Ouverture (muziekstuk)